

Oficjalne mecze międzynarodowe

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans meczów

Mecze i turnieje towarzyskie 

Bilans:
 zwycięstwa-remisy-porażki: 7-11
 sety wygrane-sety przegrane: 27-39

Mecze nieoficjalne 

Bilans:
 zwycięstwa-remisy-porażki: 2-1-1
 sety wygrane-sety przegrane: 10-7

Bibliografia 
 

Niemcy
Piłka siatkowa w Niemczech